Saturday (sabato in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Sabato (Saturday) – romanzo di Ian McEwan del 2005

Musica 
 Saturday – singolo dei Fall Out Boy del 2003, dall'album Take This to Your Grave
 Saturday – singolo di Basshunter del 2010
 Saturday – album degli Ocean Colour Scene del 2010
 Saturday – singolo dei Simple Plan del 2015
 Saturday – singolo dei Twenty One Pilots del 2021

Altri progetti